The Greatest Story Ever Told ist:

 Die größte Geschichte aller Zeiten, englischer Originaltitel des Films
 The Greatest Story Ever Told (Album), ein Album der US-amerikanischen Band The Lawrence Arm